Colombaio ima više značenja:
 Colombaio, Cuneo
 Colombaio, Lecco
 Colombaio, Siena